Pražský manifest může odkazovat k:

 Pražský manifest (1521) – Pražský manifest Tomáše Müntzera
 Pražský manifest (SPD), (1934) – dokument vypracovaný Rudolfem Hilferdingem požadující porážku fašismu revoluční změnou v Německu
 Pražský manifest, (1944) – dokument Výboru pro osvobození národů Ruska požadující porážku Stalina a vytvoření demokratické vlády v Rusku
 Pražský manifest (esperanto), (1996) – zásady esperantského hnutí předložené Světovému esperantskému kongresu